Chojnowski ist der Name von

 Patryk Chojnowski, einem polnischen Tischtennisspieler
 Silvana Chojnowski, einer deutsch-polnischen Fußballspielerin